Waiwai (volk), een inheems volk in Zuid-Amerika
Waiwai (taal), een taal van het bovenstaand volk